

Værten/Program Info 
Dette er en liste over sæsoner af det danske boligprogram Hammerslag, der vises på DR1.

Her er oversigten over de sæsoner med Christian Degn som vært fra 2014 til 2019. Med landsdele/byer og () = Vudering fra skala 1-5, de gættede priser og medværter/ejendomsmæglere + et specielt tema for hver udsendelse.

Som noget nyt bliver der, hvis mæglerne ramte den samme pris som vurderingsprisen udråbt "Mæglerbingo" (35 gange).

Fra og med sæson 11 startene 02-01-2019 skiftede sendepunktet fra tirsdag kl. 20.00, som var det tidligere sendetidspunkt, til onsdag kl. 20.00.

Sæson 13 som startede 08-10-2019 bliver den hidtidige sidste med Christian Degn ved roret efter hans skifte til TV 2, hvor han genopliver quiz-programmet Hvem vil være millionær?

2014 (1. Sæson - 7. episoder)

2014 (2. Sæson - 9. episoder)

2014 (2. Sæson - 1. Episode - Toscana Special)

2015 (3. Sæson - 10. episoder)

2015 (4. Sæson - 8. episoder)

2016 (5. Sæson - 10. episoder)

2016 (5. Sæson - 1. Episode - Grønland Special)

2016 (6. Sæson - 10. episoder)

2016 (6. Sæson - 2. Episoder - Vestindiske Øer Special)

2017 (7. Sæson - 10. episoder)

2017 (7. Sæson - 1. Episoder - Klimavenlig Special)

2017 (8. Sæson - 8. episoder)

2017 (8. Sæson - 1. Episode - London Special)

2018 (9. Sæson - 2 + 10. episoder) 
Der blev vist 2 programmer 2. og 9. januar 2018, før den egentlige sæson gik i gang med 10 dugfriske episoder, inkl. en landskamp imod Danmark & Norge.

2018 (10. Sæson - 6. episoder)

2018 (10. Sæson - Julespecial - Tour De Sydfrankrig)

2019 (11. Sæson - 10. episoder)

2019 (12. Sæson - 4. episoder) 

Grundet EP-Valget 2019, afholdte DR1 en partilederrunde Europa-Parlamentsvalget 2019 i Danmark , blev der ikke vist hammerslag 22-05-2019.
Samt det danske folketingsvalg 2019 Folketingsvalget 2019  2019-06-05.

2019 (13. Sæson - 10. episoder) 

{|class="wikitable " 
|-
!width=450|Dato / Landsdel / Ejendomsmæglere
!width=80|Vest
!width=80|Øst
!width=80|Pris
|-
| colspan="4" |08-10-2019 - Guld Ved Ghetto'en
|-
| colspan="4" |Vest - Bahadir Demirhan & Sofie Vogt
Øst - Christoffer Frinman & Abi Arivanayagam

Tema: Almen bolig
|-
|1. Hus - Nøjsomhed / Helsingør (2,5)
|2.120.000
|1.720.000
|2.000.000
|-
|2. Hus - Mjølnerparken v Ydre Nørrebro, KBH (2)
|3.580.000
|2.575.000
|2.875.000
|-
|3. Hus - Indre Nørrebro, KBH (4)
|4.800.000
|4.300.000
|4.300.000
|-
|
|10.500.000
|8.595.000
|9.175.000
|-
| colspan="4" |15-10-2019 - I Vandkanten På Sydfyn Og Langeland
|-
| colspan="4" |Vest - Peder Kongsgaard & Lena Dahlgaard
Øst - Thomas Munch & Hanne Løye

Tema: Indbrud i boligen
|-
|1. Hus - Strandvænget Faaborg (5)
|2.695.000
|2.695.000
|2.695.000
|-
|2. Hus - Vindeby / Tåsinge (4)
|3.500.000
|3.400.000
|2.900.000
|-
|3. Hus - Feriebolig Rudkøbing / Langeland (5)
|875.000
|675.000
|1.375.000
|-
|
|7.070.000
|6.770.000
|6.970.000
|-
| colspan="4" |22-10-2019 - Alternative Nordsjælland
|-
| colspan="4" |Vest - Bahadir Demirhan & Sofie Vogt
Øst - Christoffer Friman & Charlotte Høier

Tema: Ovenlysvindue
|-
|1. Hus - Sommerhus - Ellinge Lyng / Vig (3)
|1.335.000
|1.935.000
|2.125.000
|-
|2. Hus - Sommerhus - Hald Strand / Hundested (4)
|3.125.000
|2.125.000
|2.125.000
|-
|3. Hus - Økosamfundet Dyssekilde / Torup (?)
|1.875.000
|1.875.000
|2.275.000
|-
|
|6.335.000
|5.935.000
|6.190.000
|-
| colspan="4" |29-10-2019 - Wauw i Provinsen
|-
| colspan="4" |Vest - Lars Lyng & Jette Gudiksen
Øst - Christian Torp Carlsen & Fie Jørgensen

Tema: Legeplads
|-
|1. Hus - Dagnæs / Horsens (2,7)
|2.750.000
|3.250.000
|2.850.000
|-
|2. Hus - Horsens (4)
|2.495.000
|1.695.000
|1.695.000
|-
|3. Hus - Egebjerg / Horsens (4)
|3.895.000
|4.195.000
|3.798.000
|-
|
|9.140.000
|9.140.000
|8.343.000
|-
| colspan="4" |05-11-2019 - Sjældent Udbudt i Sønderjylland
|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Abi Arivanayagam
Øst - Thomas Boye & Anne Crone

Tema: Radon
|-
|1. Hus - Kollund (4,9)
|5.000.000
|6.000.000
|5.000.000
|-
|2. Hus - Tønder (4,5)
|2.320.000
|2.020.000
|1.875.000
|-
|3. Hus - Haderslev (4)
|5.445.000
|4.700.000
|4.450.000
|-
|
|12.765.000
|12.720.000
|11.325.000
|-
| colspan="4" |12-11-2019 - Københavnerne Flytter Sydpå
|-
| colspan="4" |Vest - Peder Kongsgaard & Lena Dahlgaard
Øst - Øst - Thomas Munch & Hanne Løye

Tema: Carporte
|-
|1. Hus - Appenæs /  Næstved (3,5)
|2.495.000
|3.495.000
|2.295.000
|-
|2. Hus - Faxe (4)
|2.465.000
|2.665.000
|2.665.000
|-
|3. Hus - Store Heddinge (3,5)
|4.800.000
|3.600.000
|4.900.000
|-
|
|9.760.000
|9.760.000
|9.860.000
|-
| colspan="4" |19-11-2019 - Begatende Beliggenhed Langs Gudenåen
|-
| colspan="4" |Vest - Lars Lyng & Jette Gudiksen
Øst - Christian Torp Carlsen & Fie Jørgensen

Tema: Facader
|-
|1. Hus - Sommerhus - Bjerringbro (5)
|1.300.000
|1.650.000
|1.700.000
|-
|2. Hus - Bjerringbro (5)
|3.900.000
|2.100.000
|2.800.000
|-
|3. Hus - Laven (5)
|5.850.000
|4.850.000
|5.050.000
|-
|
|11.050.000
|8.600.000
|9.550.000
|-
| colspan="4" |26-11-2019 - Sydhavsøerne Rundt
|-
| colspan="4" |Vest - Vest - Peder Kongsgaard & Lena Dahlgaard
Øst - Thomas Munch & Hanne Løye

Tema: Arkitekt
|-
|1. Hus - Maribo / Lolland (4,5)
|3.300.000
|3.700.000
|3.600.000
|-
|2. Hus - Sundby / Nykøbing Falster (4,5)
|4.300.000
|3.295.000
|2.895.000
|-
|3. Hus - Bogø (3)
|1.295.000
|1.295.000
|1.395.000
|-
|
|8.895.000
|8.290.000
|7.890.000
|-
| colspan="4" |03-12-2019 - Energimærkning fra F TIL A
|-
| colspan="4" |Vest - Lars Lyng & Jette Gudiksen
Øst - Christian Torp Carlsen & Fie Jørgensen

Tema: Kviste
|-
|1. Hus - Kongsvang / Aarhus (4,2) (F)
|6.750.000
|7.250.000
|7.150.000
|-
|2. Hus - Åbyhøj (3,8) (C/D)
|4.198.000
|3.995.000
|4.748.000
|-
|3. Hus - Malling (3) (A2010)
|4.798.001
|6.395.000
|4.398.000
|-
|
|15.746.001
|17.640.000
|16.296.000
|-
| colspan="4" |10-12-2019 - Idyl Til Lavpris I Sønderjylland
|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Abi Ariyanayagam
Øst - Thomas Boye & Anne Crone

Tema: Forsamlingshus
|-
|1. Hus - Stollig (3)
|1.200.000
|1.800.000
|1.200.000
|-
|2. Hus - Øster Højst (2)
|1.795.000
|2.300.000
|1.795.000
|-
|3. Hus - Købmandsgård - Tønder (4)
|1.945.000
|1.495.000
|1.200.000
|-
|
|4.940.000
|5.545.000
|4.195.000
|-

2019 (13. Sæson - Julespecial - I Spanien / Costa del Sol)

Noter 
Facade (arkitektur)

Hammerslag